Чемпионат Люксембурга по футболу 1982/1983 — 69-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1982/1983
Люксембург
Люксембург
1982 год в Люксембурге
1983 год в Люксембурге